Дзитнуп има више значења:

 Дзитнуп (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дзитнуп (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику